

Musica 
 Obscura – gruppo musicale progressive death metal tedesco
 Obscura – album dei Gorguts del 1998

Televisione 
 Dall'oscurità (Obscura) – episodio della prima stagione di Smallville

Pagine correlate 
 Obscure